Toodsi (Misso) –
 Toodsi (Rõuge) –

Zobacz też